Karksi est une ancienne commune située dans le comté de Viljandi en Estonie.

Géographie 
Elle s'étendait sur une superficie de  dans le sud du pays et était frontalière avec la Lettonie. 

Elle comprenait la ville de Karksi-Nuia et les villages d'Ainja, Allaste, Äriküla, Hirmuküla, Karksi, Kõvaküla, Leeli, Lilli, Metsaküla, Morna, Muri, Mäeküla, Oti, Polli, Pärsi, Pöögle, Sudiste, Suuga, Tuhalaane et Univere.

Histoire 
Lors de la réorganisation administrative d'octobre 2017, elle fusionne avec Abja, Halliste et Mõisaküla pour former la nouvelle commune de Mulgi.

Démographie 
La population est en constante diminution. Elle s'élevait à  habitants en 2006 et  habitants en 2012.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Communes d'Estonie
 Route nationale 6

Liens externes 

 Ancien site officiel 
 

Ancienne commune en Estonie